Iujnoukraiinsk (în ) este oraș regional în  regiunea Mîkolaiiv, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației orașului Iujnoukraiinsk era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%).

Note 

Iujnoukrainsk, Mîkolaiiv
Iujnoukrainsk, Mîkolaiiv